

Мартино — село, Кирджалійська область

Мартино — село, Макушинський округ, Курганська область